Uhlemann ist der Familienname folgender Personen: 

 Detlef Uhlemann (* 1949), deutscher Langstreckenläufer

 Gerda Uhlemann (* 1945), deutsche Leichtathletin
 Guido Uhlemann (1824–1904), deutscher Gutsbesitzer, Geheimer Ökonomierat und sächsischer Politiker
 Heinz R. Uhlemann (1903–2000), deutscher Kunsthistoriker
 Horst Uhlemann (1928–2011), deutscher Verleger
 Max Uhlemann (1829–1862), deutscher Ägyptologe
 Paul Uhlemann (* 2001), deutscher Schauspieler
 Tim Uhlemann (* 1999), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Uhlman
 Uhlmann